Dvouhra juniorek US Open 2021 probíhala v první polovině září 2021. Do singlové soutěže newyorského tenisového grandslamu hraného na tvrdém povrchu nastoupilo čtyřicet osm hráček. V roce 2020 se juniorské soutěže nekonaly pro koronavirovou pandemii. Obhájkyní titulu z roku 2019 byla Kolumbijka Camila Osoriová, která již nebyla věkově způsobilá do juniorské kategorie zasáhnout. Nastoupila však do ženské dvouhry, kde ji ve druhém kole vyřadila Ons Džabúrová.

Vítězkou se stala sedmá nasazená, 17letá Američanka Robin Montgomeryová, jež ve finále za 66 minut zdolala běloruslou turnajovou šestku téhož věku Kristinu Dmitrukovou po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–4. Získala tak premiérový grandslamový titul a stala se první americkou šampionkou US Open od Amandy Anisimovové v roce 2017 a sedmou ve 21. století. Na turnaji rovněž ovládla čtyřhru. Vyhrát obě juniorské soutěže se naposledy před ní podařilo Michaëlle Krajicekové v roce 2004. Dmitruková se stala první běloruskou finalistkou ve Flushing Meadows od Viktorie Azarenkové v roce 2005.

Nasazení hráček 
Všechny nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

US Open 2021
dvouhra juniorek